Эш-Шамаль — катарский топоним. Может означать:

 Эш-Шамаль (город) — город.
 Эш-Шамаль — муниципалитет.
 Эш-Шамаль (футбольный клуб)

См. также 
 Северная провинция (Судан)
 Шамалия